Stumme ist der Familienname folgender Personen:

 Absolon Stumme († 1510), norddeutscher Maler
 Georg Stumme (1886–1942), deutscher General der Wehrmacht
 Gerd Stumme (* 1967), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer für Informatik
 Gerhard Stumme (1871–1955), deutscher Arzt und Sammler von Literatur zum Fauststoff
 Gerhard Stumme (Landrat) (1889–1934), Landrat in den thüringischen Kreisen Weißensee und Nordhausen
 Hans Stumme (1864–1936), deutscher Orientalist und Linguist
 Wolfgang Stumme (1910–1994), deutscher NS-Musikfunktionär 

Siehe auch:
 Der Stumme, Schweizer Spielfilm (1976)
 Stumm